Азиатская кухня (восточноазиатская кухня) — обобщающий термин, используемый, как правило, для общего названия кухонь восточной, южной, и юго-восточной Азии. Кухни стран островов Тихого океана обычно не включаются в это понятие, также как и кухни других регионов Азии — западной и средней Азии.

Одними из основных продуктов азиатской кухни являются рис и лапша. Для азиатской кухни характерны обилие приправ, острые блюда, блюда с низким содержанием жиров, соевые продукты. Один из распространённых способов приготовления еды — жарка в небольшом количестве очень горячего масла.

Азиатская кухня включает в себя, в частности, следующие кухни:

Центральная Азия 
   Афганская кухня
      Бурятская кухня
    Казахская кухня
     Киргизская кухня
     Монгольская кухня
  Таджикская кухня
        Тибетская кухня
         Тувинская кухня
    Туркменская кухня
   Узбекская кухня
     Уйгурская кухня

Дальневосточная Азия 
                     Айнская кухня
                    Гонконгская кухня
                      Китайская кухня
 Гуанчжоуская кухня
 Сычуаньская кухня
 Шанхайская кухня
   Корейская кухня
                      Кухня Макао
                Маньчжурская кухня
           Нанайская кухня
   Нивхская кухня
        Орокская кухня
           Орочская кухня
                    Тайваньская кухня
           Ульчская кухня
  Якутская кухня
                     Японская кухня

Юго-Восточной Азии 
              Бирманская кухня
  Брунейская кухня
            Вьетнамская кухня
          Индонезийская кухня
           Кухня Камбоджи
               Лаосская кухня
           Малайзийская кухня
           Сингапурская кухня
            Тайская кухня
    Тиморская кухня
          Филиппинская кухня

Южной Азии 
  Бенгальская кухня
      Бутанская кухня
      Индийская кухня
  Ланкийская кухня 
      Непальская кухня 
   Пакистанская кухня

Азиатская кухня